Lirio de campo puede referirse a:
El nombre común de la planta Colchicum montanum.
El nombre común de la planta Iris germanica.
El nombre común de la planta '''''Iris xiphium.